Johanka může být:

Johanka – vesnice, část města Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov
Johanka – zaniklá osada v katastru Dolní Červené Vody 
Rozhledna Johanka – rozhledna u obce Hýsly u Kyjova

osoby
Johanka (jméno) – ženská podoba mužského křestního jména Johann, zdrobnělá podoba jména Johana
Johanka z Arku neboli Jana z Arku – světice, hrdinka bojovnice proti Angličanům
Johanka z Arku (muzikál) – muzikál na téma života Johanky z Arku

Externí odkazy